Шуб — многозначное понятие.

Носители фамилии 
Еврейская фамилия, которая является аббревиатурой, объединяющей две профессии, связанные с соблюдением традиции кашрута: «шойхет» и «у-бодэк» — ритуальный резник и проверяющий машгиах соответственно. Варианты: Шубов.

 Шуб, Андре Мишель (род. 1952) — американский пианист.
 Шуб, Борис Давидович (; 1912—1965) — американский писатель, публицист, переводчик, журналист, один из основателей и ключевых фигур Радио «Свобода».
 Шуб, Давид Натанович (1887—1973) — российский и американский социал-демократ, журналист, историк.
 Шуб, Игорь Дмитриевич (род. 1952) — украинско-российский режиссёр, сценарист, драматург.
 Шуб, Майкл — канадский математик, соавтор алгоритм-генератора Блюма — Блюма — Шуба.
 Шуб, Эсфирь Ильинична (1894—1959) — советский кинорежиссёр, сценарист.
 Шуб, Юлий Германович (1920—2004) — советский театровед.

Шубов 
 Шубов, Шая Зуше — известен также как Бойдер Рав.

Другое 
 Шуб (от  — импульс, побуждение, движущая сила) — термин, испольуемый психиатрами для описания приступа шизофрении.

См. также 
 Шуб-Ниггурат